(1774–1842), marchand et administrateur de cricket anglais 
  (~ 1515–1557), homme politique anglais.
 John Aislabie (1670–1742), homme politique britannique
 William Aislabie (1700-1781),  propriétaire terrien et un homme politique conservateur anglais